Voldby Sogn henviser til flere artikler:
 Voldby Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Grenaa-Nørre Djurs Provsti
 Voldby Sogn (Favrskov Kommune) – et sogn i Favrskov Kommune og i Frijsenborg Provsti